puede referirse a:
Natsume Yūjin-Chō, manga del género shōjo creado por Yuki Midorikawa.
Natsume Sōseki, novelista japonés, profesor de literatura inglesa y escritor de haikus y poesía china.
Natsume Hyūga, personaje del manga y anime Gakuen Alice.
Natsume (empresa), empresa japonesa de videojuegos con base en Shinjuku, Tokio, Japón.